1948 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 28 августа открыта детская Малая Октябрьская железная дорога.
 2 мая в Волгограде открыта Малая Приволжская железная дорога.
 В Великобритании национализированы железные дороги.
 На Приволжскую железную дорогу поступают первые тепловозы серии ТЭ1.
 Начато строительство Астраханского тепловозоремонтного завода.

Новый подвижной состав 

 Харьковский завод транспортного машиностроения выпустил два экспериментальных тепловоза серии ТЭ5 на базе серии ТЭ1, предназначавшихся для работы в условиях сурового климата (в первую очередь северных районов СССР).
 Ворошиловградский паровозостроительный завод выпустил опытный грузовой теплопаровоз.
 Коломенский завод выпустил сочленённый паровоз П34-001.

Персоны

Родились 
 2 сентября Влади́мир Ива́нович Старосте́нко — начальник Московской железной дороги. Инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог, хозяйственный и государственный деятель.

Примечания